Tomasa Tequiero é uma telenovela venezuelana produzida e exibida pela Venevisión entre 7 de outubro de 2009 e 6 de abril de 2010.

Gledys Ibarra, Laureano Olivares, Carlos Montilla, Nohely Arteaga, Carlos Cruz, María Antonieta Duque e Emma Rabbe interpretam os personagens principais.

Sinopse
Tomasa Tequiero é uma mulher negra de 40 anos com extensões até a cintura e um filho, já adulto, que cresceu na Colômbia longe dela. Após vários casamentos fracassados, neste momento, Tomasa pensa que é melhor viver só do que mal acompanhado, porque ela ainda não conseguiu uma boa companhia.

Ramón Tequiero é o único filho de Tomasa e seu maior orgulho, o motivo da sua vida. O fato de não ter sido capaz de criá-lo é um espinho que não pode ser removido do coração, porque seu filho tinha tudo o que precisava, exceto uma mãe ao seu lado. O que não espera Tomasa é que um dia soe o sino e seu filho vem com uma mochila no ombro e a decisão absoluta de abrir caminho em Caracas .

Tomasa é uma mulher de princípios que tem poucas coisas na vida: o roubo é ruim, as mentiras têm pernas curtas e homens casados ​​usam meia-calça. O problema é que o coração a vai trair com o homem errado. Apesar de tudo, Tomasa cai na armadilha de Severo Bustamante, um homem subjugado por mentiras e dívidas.

Gravitar em torno de Tomasa são suas duas falsas filhas, Fabiana e Miguelina. Antonio e Roxana: ele, todo solidário, ela, toda confusa. A tia Margarita, bem-sucedida, um pouco, única e determinada a ter um marido e uma criança o mais rápido possível. Por causa do relógio biológico. A avó das meninas, Martírio; Floritex, confidente e tecido de lágrimas de Tomasa".

Ao longo do caminho, esta família terá que aprender a viver com o que há: escassez, riqueza, amor, ódio, raiva, ciúmes, risos, medos ... Esta é uma história sobre amor e ganância.

Elenco 
 Gledys Ibarra - Tomasa Tequiero Montiel
 Carlos Montilla - Severo Bustamante
 Carlos Cruz - Antonio Bustamante
 Maria Antonieta Duque - Roxana
 Emma Rabbe - Emilia
 Nohely Arteaga - Virginia de Bustamante
 Loly Sánchez - Martirio Paredes
 Laureano Olivares - Ramón Tequiero
 Daniela Navarro - Fabiana Paredes Bustamante
 Rafael Romero - Agustín
 Elaiza Gil - Margarita Paredes
 Abril Schreiber - Miguelina Paredes Bustamante
 Rolando Padilla - Jorman de Jesús
 Beatriz Vásquez - Floritex
 Cesar Román - Oswaldo Bustamante
 Jose Manuel Suárez - Jorge Bustamante
 Adriana Romero - Blondinet
 Pedro Pablo Porras - Rudelio
 Marco Antonio Alcalá - Bobby Jabón
 Fernándo Villate - Cariaquito
 Jose Luis Useche - Perfecto
 Cindy Lazo - Susana
 Vanessa Di Quattro - Darling Guadalupe
 Claudio de la Torre - Francisco Hurtado
 Patricia Schwarzgruber - Sofía
 Janset Rojas - Verónica
 Susy Herrera - Sara
 Virginia Lancaster - Yamilca
 Alejandro Mata - Don Pedro
 Roberto Lamarca - Perucho
 Carmen Julia Álvarez - Pascualina
 Sonia Villamizar - Katiuska Bustamante de Paredes
 Henry Soto - Rómulo Paredes
 Ligia Duarte - Greta
 Rodolfo Drago - Marlon
 Moisés Berroterán - Exenobel
 Rhandy Piñango - Augusto
 Rosmel Bustamante - Francisco "Chicho" Bustamante

Ligações externas 
 

Telenovelas da Venezuela
Telenovelas da Venevisión
Programas de televisão da Venezuela que estrearam em 2009
Programas de televisão da Venezuela encerrados em 2010
Telenovelas da década de 2000
Telenovelas em espanhol